Хамфрис или Хамфриз — несколько омонимичных в кириллической передаче англоязычных фамилий (), происходящих от личного английского имени германского происхождения Хамфри/Гемфри, а также топонимы и ряд других значений

Известные носители фамилии 
 Хамфрис, Дэвид (род. 1971) — ирландский регбист, игравший на позиции флай-хава.

 Хамфрис, Барри (род. 1934) — австралийский актёр, комик и писатель.
  (род. 1988) — филиппинско-американская модель и актриса.
 Хамфрис, Кейли (род. 1985) — канадская бобслеистка.
 Хамфрис, Колин (род. 1962) — английский снукерный рефери.
 Крис Хамфрис (род. 1985) — американский баскетболист.
  (1947—2009) — британский ботаник-систематик и биогеограф, лауреат премии Лондонского Линнеевского общества.
 Хамфрис, Спенсер (род. 1992) — канадский хоккеист
  — британский певец-контратенор.

  (род. 1939) — британский футболист (вратарь).
  (род. 1976) — британский велосипедист, путешественник, писатель и общественный деятель.
  (род. 1953) — канадский актёр.
  (1917—2003) — британский бизнесмен, деятель компьютерной промышленности.
  (1808—1882) — американский военный и политик, генерал армии южан во время гражданской войны, губернатор Миссисипи в 1865—1868.
  (1865—1923) — американский парламентский политик, сын губернатора Б. Г. Хамфриса.
 Бенджамин Чарльз Хамфрис (род. 1934) — австралийский парламентский политик.
  (1751—1838) — американский кораблестроитель.
 Маргарет Хамфриз (род. 1944) — британская писательница и социальный работник.
  (род. 1977) — британская фигуристка, жена украинско-британского фигуриста Виталия Баранова.
 Кёртис Джадсон Хамфрис (1898—1986) — американский физик.
  (род. 1941) — британский физик.
  (1890—1933) — американский парламентский политик, сын Б. Г. Хамфриса II.
  (1821—1904) — американский парламентский политик.
 Эндрю Аткинсон Хемфрис (1810—1883) — американский военный и инженер, генерал армии северян во время гражданской войны.
  (род. 1971) — австралийский спортсмен-крикетист.

  (1952—2008) — британский радиоведущий, спортивный комментатор.
 Хамфрис, Джон (род. 1943) — британский журналист, теле- и радиоведущий. 
  (род. 1976) — австралийский актёр.
 Френсис Генри Хамфрис (1879—1971) — британский колониальный администратор и дипломат.
  (род. 1951) — австралийский бизнесмен.
  (1794—1865) — британский художник-гравёр, иллюстратор и автор почтовых марок.

Топонимы 
 Хамфрис (округ, Миссисипи) — округ в шт. Миссисипи.
  — округ американской системы государственных школ в округе Хамфрис шт. Миссисипи.
  — посёлок в округе Салливан шт. Миссури.
 Хамфрис (округ, Теннесси) — округ в шт. Теннесси.
  — аэропорт в соответствующем округе шт. Теннесси.
 
 , или Хамфрис — невключённая территория в округе Фресно шт. Калифорния.
  — американская военная база в Южной Корее.
  — пик хребта Сьерра-Невада в Калифорнии.
 Хамфрис-Пик — пик хребта Сан-Франсиско-Пикс, высочайшая точка шт. Аризона.

Прочее 
 , или Хамфрис-Бридж — мост через р. Миссисипи (с 1940), соединяющий Лейк-Виллидж в Арканзасе и Гринвилл в шт. Миссисипи.
  — астероид главного пояса, открыт в 1995.
  — американский эсминец (1919—1945).
  — корабль-заправщик американского ВМФ (с 1986).